El término novedad (también, novedades) puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 Una novedad, un concepto de la propiedad industrial.
 Novedades, un periódico mexicano editado en la ciudad de México y en muchos estados de este país.
 Novedades, un periódico nicaragüense que existió entre 1937 y 1979.
 Entre fines del siglo XVIII e inicios de siglo XIX se ha llamado novedades a las ideas innovadoras, principalmente procedentes de la Ilustración y el Iluminismo, caracterizadas principalmente por pregonar la democracia y el republicanismo.
 Novedades, un álbum de la banda argentina de punk rock Dos Minutos.
 Novedades Editores (o Editorial Novedades), una editorial mexicana.
 Milenio Novedades, un diario editado por la empresa editorial Novedades de Mérida, en Yucatán (México).

Además, puede referirse a:
 El origen de la novedad, uno de los asuntos más debatidos en la biología, relacionado con el origen de las especies.
 La apelación a la novedad o argumento ad novitatem; una falacia lógica.
 Novelty song, término anglosajón para denominar a un género de canción basado en el humor absurdo.

Enlaces externos